Zóna Evropy a Afriky je jednou ze tří oblastních zón Davis Cupu.

1. Skupina

2. Skupina

3. Skupina

1. dějiště 
 Místo: Tennis Club Lokomotiv, Plovdiv, Bulharsko (antuka)
 Datum: 9.-13. dubna
 Odstoupení:  Botswana a  Nigérie

 Bulharsko a Černá Hora postoupily do 2. skupiny pro rok 2009.
 Côte d'Ivoire a Zimbabwe sestoupily do 4. skupiny pro rok 2009.

2. dějiště 
 Místo: Master Class Tennis and Fitness Club, Jerevan, Arménie (antuka)
 Datum: 7.-11. května

Skóre v kurzívě je převedeno ze skupin.

 Moldávie a Litva postoupily do 2. skupiny pro rok 2009. 
 Arménie a Ghana sestoupily do 4. skupiny pro rok 2009.

4. Skupina 
 Místo: Master Class Tennis and Fitness Club, Jerevan, Arménie (antuka)
 Datum: 30. dubna – 2. května
 Odstoupení:  Libye,  Malta a  Mauritius

 Island, Namibie, San Marino, a Rwanda postoupily do 3. skupiny pro rok 2009.

Zóna Evropy a Afriky